Potvin ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Potvin (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Félix Potvin (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean Potvin (1949–2022), kanadischer Eishockeyspieler 
 Marc Potvin (1967–2006), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Steve Potvin (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler